TCM steht als Abkürzung für:

 Tchibo Certified Merchandise, eine eingetragene Marke und ein Qualitätssiegel von Tchibo
 TCM (Gabelstapler), ein japanisches Unternehmen für Gabelstapler und Radlader
 TCM International, Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Fertigungsindustrie
 Technical Cost Modeling, Methode zur Approximation von Prozesskosten
 Texas Chain Saw Massacre, ein Horrorfilm, siehe Blutgericht in Texas
 The Crystal Method, ein DJ-Duo aus Las Vegas
 Torre Caja Madrid, ein Wolkenkratzer in Madrid
 Towarstwo Cyrila a Metoda z. t. (obersorbisch), Cyrill-Methodius-Verein, sorbischer Verein mit Sitz in Bautzen 
 Traditionelle chinesische Medizin, tradierte chinesische Heilkunde
 TCM Privatuniversität Li Shi Zhen, eine ehemalige österreichische Privatuniversität, Sitz in Wien
 Turner Classic Movies, ein Bezahlfernsehsender, betrieben von Turner Broadcasting System mit alten Spielfilmen im Programm, siehe auch TNT Film

Wissenschaft und Technik:

 McChord Air Force Base, Flughafen in Tacoma, US-Bundesstaat Washington nach dem IATA-Code 
 TCM-20, eine leichte israelische Flugabwehrwaffe
 Thermal Conduction Module, ein Wärmeleitungs-Modul
 Tightly coupled memory, Speicherbereich für schnellen Zugriff
 Time Compression Multiplexing, auch Pingpong- oder Burst-Transmission genannt
 Trajectory Correction Maneuver, Bahnkorrekturmanöver bei Raumsonden
 Trichlormethan, systematische Bezeichnung für Chloroform
 Technology Centre Mongstad, die weltweit größte Anlage zur Prüfung und Verbesserung der CO2-Abscheidung, Mongstad, Norwegen
 Terminal-to-Computer Multiplexer
 Trellis-Coded Modulation, ein Fachbegriff aus der digitalen Signalverarbeitung.
 Clearguard TCM 100, ein Gleisfreimeldesystem auf Basis der Tonfrequenz in der Zugsicherung

tcm steht als Abkürzung für:

 trillion cubic metres, 1012 m3 (1 Billion Kubikmeter), gebräuchliche Maßeinheit für Erdgasreserven und große Transportkapazitäten

Siehe auch:

TCM